Никола́й База́нов: Базанов, Николай Дмитриевич (1834—1895) — купец, общественный деятель и меценат.
 Базанов, Николай Николаевич (1888 — после 1928) — военный лётчик, кавалер Георгиевского оружия.